Sunčanica može značiti:

 Sunčanica, toplotni udar
 Velika sunčanica, gljiva Macrolepiota procera
 Sunčanica (riba), riba Lepomis gibbosus
 Sunčanica (opera), opera